Горін Анатолій Олександрович (1956) — радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист Російської Федерації
 Горін Василь Олексійович — полковник РА, Герой Радянського Союзу
 Горін Василь Якович — двічі Герой Соціалістичної Праці
 Горін Григорій Ізраїльович (1940-2000) — російський драматург, прозаїк, письменник-сатирик, сценарист
 Горін Едуард Олексійович (1935) — народний депутат України 1-го скликання
 Горін Олександр Олегович (1956) — Надзвичайний і Повноважний Посол України
 Горін Павло Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Горін Сергій Борисович (1990—2022) — російський офіцер, майор ПДВ РФ. Герой Російської Федерації. Учасник інтервенції проти України.

Горін — річка в Хабаровському краї, ліва притока Амуру
 Горін — селище, Солнечний район, Хабаровський край

Див. також 
 Горіна